Мацумае (Хоккайдо)
 Повіт Мацумае